Тур ГДР () — любительская шоссейная многодневная велогонка, проводившаяся с 1949 по 1989 год в Германской Демократической Республике.

История 
В 1949 гонка называлась  (дословно Тур по Восточной зоне), так как она прошла до официального образования ГДР.

Организатором выступала Федерация велоспорта ГДР. Маршрут состоял из 6-10 этапов, общей продолжительностью до 2000 км. Помимо генеральной классификации, которая отмечалась жёлтой майкой, с 1966 года разыгрывалась спринтерская (фиолетовая майка), а с 1976 — горная классификация (зелёная майка) и лучший молодой гонщик ГДР (белая майка). Участие принимали национальные сборные и региональные команды ГДР.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонки в ГДР
Исчезнувшие велогонки
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года